European Formula Three Championship 2014 var den tredje säsongen av formelbilsmästerskapet European Formula Three Championship. Den första tävlingshelgen kördes på Silverstone Circuit den 19-20 april, och den sista på Hockenheimring den 18-19 oktober. Esteban Ocon vann förarmästerskapet och Prema Powerteam vann teammästerskapet.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängfördelning

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Rookiemästerskapet

Teammästerskapet

Referenser

Externa länkar

Säsonger 

European Formula Three-säsonger
Motorsportevenemang 2014